Different World ("mondo diverso" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Different World – album degli Uriah Heep del 1991
 Different World – singolo degli Iron Maiden del 2006 dall'album A Matter of Life and Death

Pagine correlate
A Different World
Different Worlds (disambigua)